Die Brisbane Sevens 2000 (offiziell als Brisbane International Sevens 2000 bezeichnet) waren die erste Ausgabe des 7er-Rugby-Turniers Australian Sevens. Das Turnier fand am 18. und 19. Februar statt. Im Finale gewann Fidschi 24:21 gegen Australien.

Teilnehmer 

16 Mannschaften nahmen an den Brisbane Sevens 2000 teil:

 
 
  China

Vorrunde 
Tabelle

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Bowl

Plate

Cup

Weblinks 
 Brisbane Sevens 2000 auf rugby7.com
 Brisbane Sevens 2000 auf worldrugby.org

Rugby 2000
Sportveranstaltung in Brisbane